Желтушки:

 Желтушки — подсемейство белянок. Около 300 видов бабочек.
 Желтушки — род дневных бабочек из семейства белянок.